Mirepoix bezeichnet

 Mirepoix, Röstgemüse in der Französischen Küche
 Mirepoix (Ariège), französische Gemeinde im Département Ariège
 Mirepoix (Gers), französische Gemeinde im Département Gers
 Mirepoix-sur-Tarn, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Kanton Mirepoix, französischer Wahlkreis im Département Ariège
 Antoine de Lévis-Mirepoix (1884–1981), französischer Historiker